Fadette peut désigner :
Fadette : un nom propre ou un diminutif que l'on trouve dans un roman de George Sand : La Petite Fadette ;
Fadette : pseudonyme de la romancière et journaliste Henriette Dessaulles.
fadettes : ctures aillées mensuelles des communications téléphoniques que l'opérateur (par exemple Orange) adresse à ses clients. Le client est informé par là des appels dont il a été l'auteur, de leur durée et de leur destinataire. Ce terme a été mis sur le devant de la scène médiatique par l’affaire Bettencourt.